Хорватською це слово означає таку частину рослини, як шип або колючка (пор. )

:
 Трнє — район Загреба
 Трнє — село у складі Великої Гориці
 Трнє — футбольний клуб із Загреба, що грає в третій хорватській лізі

:
 Трнє — село в громаді Чреншовці
 Трнє — село в громаді Півка
 Трнє — село в громаді Шкофя Лока
 Трнє — село в громаді Требнє

Див. також 
 Трн

Примітки